Canal Z, en Belgique
 Canal Z, en République démocratique du Congo
 Ztélé, chaîne de télévision québécoise anciennement appelée Canal Z.